

Села:
 Черевки — Житомирська область, Коростенський район
 Черевки — Київська область, Згурівський район
 Черевки — Полтавська область, Миргородський район
 Черевки — Полтавська область, Оржицький район

 Черевки — колишнє село Семенівського району Полтавської області, зняте з обліку рішенням Полтавської обласної Ради народних депутатів від 20 березня 1992 року

Черевки () — село, Мінська область, Мядельський район